Murs pode se referir a:
 MURS, rapper estadunidense.
 Murs (Indre)
 Murs (Vaucluse)

Desambiguações de topônimos